Vonderau ist der Familienname folgender Personen:

 Asta Vonderau, litauisch-deutsche Ethnologin
 Joseph Vonderau (1863–1951), deutscher Archäologe
 Patrick Vonderau (* 1968), deutscher Medienwissenschaftler